Mornas peut désigner :

Toponyme

Águas Mornas est une ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.

Mornas est une commune française, située dans le département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Forteresse de Mornas.

Patronyme 

 Pierre-Olivier Mornas est un acteur, metteur en scène de théâtre et scénariste français.
Patronyme français